itd – czasopismo
 Inspekcja Transportu Drogowego